BiH:
 Dobrovo (Neum, BiH), naselje u sastavu općine Neum

Slovenija:
 Dobrovo (Brda, Slovenija), naselje u sastavu općine Brda